Der Begriff Höhenkreis bezeichnet:
 in der Astronomie und Sphärischen Astronomie einen Kleinkreis mit konstantem Höhenwinkel, siehe Almukantarat
 in der Geodäsie und Instrumentenkunde den fein geteilten Metall- oder Glaskreis eines Theodolits zur Höhenmessung, siehe Vertikalkreis